Giacomo Nani peut faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina :
 Giacomo Nani, de la Classe Barbarigo lancé en , 2 mois avant la fin de la Première Guerre mondiale
 Giacomo Nani, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale